Heinlein ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Heinlein (* 1977), deutsche Fotokünstlerin
 Heinrich Heinlein (1803–1885), deutscher Maler
 Johann Adolph Heinlein (1798–1829), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Johann Jakob Heinlein (1588–1660), deutscher Theologe, Geistlicher und Mathematiker, siehe Johann Jakob Heinlin
 Karl Heinlein (1892–1960), österreichischer Fußballnationalspieler und Trainer
 Klaus Heinlein (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Martina Heinlein (* 1981), deutsche Hockeyspielerin
 Max Hussarek von Heinlein (1865–1935), österreichischer Politiker
 Peer Heinlein (* 1976), deutscher Fachautor, Unternehmer und Linux-Spezialist
 Robert A. Heinlein (1907–1988), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Sylvia Heinlein (* 1962), deutsche Kinderbuchautorin und Journalistin
 Ursula Heinlein (1923–1997), niedersächsische Politikerin (SPD)
Siehe auch:
 Heinleinshaus
 Heinslein
 Henlein